Henrik V. je lahko:

 Henrik V., cesar Svetega rimskega cesarstva (1081–1125)
 Henrik V. Luksemburški (1216–1281)
 Henrik V. Angleški, angleški kralj (1386–1422)
 Henrik V. Koroški, koroški vojvoda iz družine Spanheimov
 Henrik V. (igra)